Kartika steht für:
 Kartik, ein Monat des hinduistischen und des bengalischen Mondkalenders
 Kartika (Messer), ein kleines Halbmondmesser für buddhistische Zeremonien mit ausschließlicher Symbolkraft 

Kartika ist der Familienname folgender Personen:
 Yuni Kartika (* 1973), indonesische Badmintonspielerin